Madonna dell'Aiuto, anche nota come Maria Ausiliatrice, può fare riferimento a:
 Madonna dell'Aiuto, venerata a Busto Arsizio e alla quale è dedicato il Santuario di Santa Maria di Piazza
 Madonna dell'Aiuto, patrona di Bobbio

Pagine correlate
 Santuario della Madonna dell'Aiuto